Ruggero Ruggeri ist der Name folgender Personen:

* Ruggero Ruggeri (Politiker) (* 1946), italienischer Politiker
 Ruggero Ruggeri (Schauspieler) (1871–1953), italienischer Schauspieler